Список городов Пакистана — список наиболее крупных населённых пунктов Исламской Республики Пакистан. Многие города унаследовали свой статус ещё со времён Британской Индии. В данном списке отображены крупнейшие города республики, все данные актуализированы по состоянию на 2013 год. По Федерально управляемым племенным территориям данных о численности всех городов — нет. В регионе идёт война с терроризмом, к тому же здесь живут 1 700 000 беженцев из Афганистана. По пакистанским территориям Кашмира данные есть не по всем городам.

В табличной форме списка приводится по десять крупнейших городов каждой из провинций и федеральных территорий. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Пакистане есть 200 городов с численностью более 35 000 человек.

Столицы Пакистана 
В разные периоды времени три города имели столичный статус:
 Карачи — был столицей Пакистана с 1947 года по 1958 год. Ныне самый крупный по численности город Пакистана, важный транспортный узел, центр промышленности провинции Синд.
 Равалпинди — был временной столицей Пакистана с 1958 по 1960 год. Здесь расположена штаб-квартира Пакистанских Вооружённых сил. Центр текстильной промышленности провинции Пенджаб.
 Исламабад — столица Пакистана с 1960 года. Город, который изначально проектировался и строился как будущая столица страны. Является научно-образовательным центром государства.

Административно-территориальное деление 

Провинции:
 1. Белуджистан
 2. Хайбер-Пахтунхва
 3. Пенджаб
 4. Синд
Территории:
 5. Федеральная столичная территория
Пакистанские территории Кашмира:
 6. Азад Кашмир
 7. Гилгит-Балтистан

Крупнейшие города

Географическое расположение крупнейших городов

Города в провинциях

Белуджистан

Пенджаб

Синд

Хайбер-Пахтунхва

Города в федеральных территориях

Федеральная столичная территория

Федерально управляемые племенные территории

Города в пакистанских территориях Кашмира

Азад Кашмир

Гилгит-Балтистан

200 крупнейших городов Пакистана

Примечания

Ссылки 

 
Пакистан
Списки:Пакистан